Fokus (nom complet : Miljøpartiet Fokus) est un ancien parti politique danois, fondé le  par Christian H. Hansen. Il est un parti qui se veut un parti de l'environnement, des droits des animaux, de la société et du régionalisme. Il est dissous en 2015.

Dirigeant 
 2010-2015 : Christian H. Hansen

Lien externe 
 

Ancien parti politique au Danemark
Parti politique fondé en 2010
Parti politique disparu en 2015
Parti politique écologiste au Danemark
Parti politique antispéciste ou pour les droits des animaux